Autocar é uma revista automobilística britânica produzida pelo Grupo Haymarket.

Ligações externas 
 

Revistas de automobilismo
Revistas do Reino Unido